Geografie
 Roxie (Mississippi) - dorp in Mississippi
 Roxie (West Virginia) - “unincorporated community” in West Virginia

Muziek
 Roxy Music - Britse rockband
 Roxy Recordings - Zweeds recordlabel

Entertainment
 RoXY - voormalige nachtclub in Amsterdam
 Roxy (bioscoop in Amsterdam) - voormalige bioscoop in Amsterdam
 Roxy (Haarlem) - voormalige bioscoop in Haarlem
 Roxy (Gorinchem) - voormalige bioscoop in Gorinchem
 Roxie Theater - voormalige bioscoop in San Francisco
 Roxy Theater - bioscoop in San Francisco
 Roxy Theatre (Warner Bros. Movie World) - bioscoop in Warner Bros. Movie World in Queensland, Australië
 Roxy Theatre (New York) - voormalige bioscoop in New York
 RKO Roxy Theatre - voormalig theater in New York - later hernoemd tot Center Theatre
 Coca-Cola Roxy - concertzaal in Cumberland, Georgia
 The Roxy (Londen) - voormalige nachtclub in Convent Garden, Londen
 Roxy Theatre (West Hollywood) - nachtclub in West Hollywood, Californië

Overig
 Roxy (sigarettenmerk) - voormalig sigarettenmerk geproduceerd door Koninklijke Theodorus Niemeyer
 Roxy (film) - Canadese film uit 2018
 Rosa 'Roxy' - rozenvariëteit
 Roxy (kleding) - Amerikaans kledingmerk
 Roxy Hunter - Amerikaanse televisieserie
 Roxy Sternberg - Amerikaans actrice
 Roxy Ann Peak - berg in Oregon
 Roxie Hart (film) - Amerikaanse film
 Ryan Roxie - Amerikaans gitarist en sing/songwriter

Zie ook
 Live at the Roxy (doorverwijspagina)